Колонија Сан Луис има више значења:

 Колонија Сан Луис (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Луис, Сан Рамон, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Луис (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику